Gut Laar ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gut Laar in Laar (Zierenberg), siehe Laar (Zierenberg)#Gut und Schloss Laar
 Gut Laar in Laar (Grafschaft Bentheim), siehe Gut Laar (Grafschaft Bentheim)
 Gut Laar bei Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Gut 't Laer bei Ommen, Provinz Overijssel, Niederlande
 Gut Laer bei Meschede, siehe Schloss Laer